Hoa Binh kan avse:

Hoa Binh (provins) – en provins i Vietnam
Hoa Binh (stad) – huvudstad i provinsen i Vietnam